VI mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet zostały rozegrane w ZSRR. Po raz drugi w historii mistrzyniami świata zostały piłkarki ręczne z NRD.

Faza grupowa

Grupa A

Mecze

Tabela

Grupa B

Mecze

Tabela

Grupa C

Mecze

Tabela

Faza finałowa

Mecze

Tabela

1975 w sporcie
1975
Piłka ręczna w ZSRR
ZSRR w XX wieku